Грибань — українське прізвище, яке утворене від слова гриб.

Походження 

Прізвище Грибань походить від прізвиська, пов'язаного з діалектними дієсловами «Грибиться», «Грибаниться» в будь-якому з двох значень: 1) «морщитись, хмуритись, дутися, сердитися»; 2) «гримасувати, корчити пики». Відповідно, прізвисько Грибань, швидше за все, відображало особливості міміки предка.

За іншою версією, в основі прізвиська Грибань лежить діалектний іменник «гриба», яке означало «губа»; «плакса». Виходячи з усього цього, можна припустити, що прізвисько Грибань могла отримати похмура, незадоволена, образлива людина, чи власник повних губ. Подібні прізвиська були широко поширені в XV—XVII ст.

Згідно ще однієї гіпотези, в основі прізвиська Грибань лежить загальне «гриб». У цьому випадку так могли прозвати грибника, або людини, який любив страви з грибів.

Менш імовірний, але не виключений зв'язок прізвиська Грибань з сербохорватськими словами «грибати» — «дряпати» — «грібља» — «борозна», що лягло в основу прізвища Грибань. Іноді ж прізвисько глави сімейства переходило до нащадка в незмінній формі. Згодом він отримав прізвище Грибань.

.

Також зустрічається прізвище Гриб.

Відомі носії 

 Грибань Надія Павлівна (нар. 1927 р.) — українська художниця, член Національної спілки художників України (1961), Заслужений художник УРСР (1982).
 Грибань Сергій Олександрович — заступник начальника відділу по роботі з кадрами територіальних органів юстиції Департаменту кадрової роботи та державних служб Міністерство юстиції України

Примітки